En technique, la tolérance est liée au fait qu'il est inévitable d'avoir des imprécisions de fabrication, des imperfections, des pannes de fonctionnement, etc. La tolérance permet au système (mécanique, informatique, etc.) de pouvoir continuer à assurer sa fonction, soit en fixant l'écart acceptable (quand il s'agit par ex. de fabrication), soit en concevant un système en tenant compte des futurs écarts (pannes).

Science 

Dans les sciences appliquées, la tolérance est le résultat d'une mesure de la résistance à un dysfonctionnement, une agression.

Génie mécanique 

 Cotation fonctionnelle
 tolérance des matériaux
 tolérance aux dommages
 tolérance d'usinage, Système ISO d'ajustements
 Tolérances générales
 Tolérance dimensionnelle
 Tolérances géométriques
 Système ISO de tolérances

 bague de tolérance

Électronique

Informatique 
 Tolérance aux pannes

Construction mécanique
Physique expérimentale